Richemont kan syfta på:
 Richemont, Moselle
 Richemont, Seine-Maritime
 Richemont (företag) – ett schweiziskt företag